Les Grandes Espérances (Great Expectations) est un roman de Charles Dickens paru en 1860-61. Il a inspiré de nombreuses œuvres :

Cinéma 

 1917 : Great Expectations, film muet américain avec Jack Pickford dans le rôle de Pip
 1934 : Great Expectations, film américain de Stuart Walker
 1946 : Les Grandes Espérances (Great Expectations), film britannique de David Lean
 1998 : De grandes espérances (Great Expectations), film américain d'Alfonso Cuarón
 2012 : De grandes espérances (Great Expectations), film britannique de Mike Newell
 2023 : De Grandes espérances, film français de Sylvain Desclous

Télévision 

 1959 : Great Expectations, série britannique de la BBC 
 1967 : Great Expectations, série britannique de Alan Bridges
 1968 : Les Grandes Espérances, téléfilm français de Marcel Cravenne ; diffusion ORTF, ,  Chaîne 
 1974 : Great Expectations, téléfilm britannique de Joseph Hardy
 1975 : Great Expectations, téléfilm britannique de  pour ITC
 1981 : Great Expectations, série britannique de la BBC
 1989 : Great Expectations, série britannique de Kevin Connor, produite par Walt Disney Television
 1999 : , téléfilm britannique de Julian Jarrold
 2011 : De grandes espérances (Great Expectations), mini-série britannique de Brian Kirk

Musique 

 1976 : Great Expectations, chanson de Kiss sur l'album Destroyer
 1992 : Great Expectations, album de Tasmin Archer
 1995 : Great Expectations, chanson de Cat Power sur l'album Dear Sir
 2005 : Great Expectations, chanson d'Elbow sur l'album Leaders of the Free World
 2008 : Great Expectations, album de Michael Rose